Banken ist 
 der Plural von Bank

Banken ist der Name von

 De Banken, Natura2000-Dünengebiet zwischen Monster und Hoek van Holland
 Banken (Uithoorn), Straße in Uithoorn in den Niederlanden

Banken ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Banken (* 1966), deutscher Synchronsprecher und Schauspieler
 Ludger Banken (* 1965), deutscher Kommunalpolitiker und Bürgermeister
 Ralf Banken (* 1962), deutscher Wirtschaftshistoriker
 Rob Banken, Musiker (Saxophonist)